Mark Wilson peut désigner :
 Mark Wilson (1984-), footballeur écossais ;
 Mark Wilson (1989-), joueur anglais de rugby à XV.